Tadeusz Kolasiński (1874-1939), podpułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Tadeusz Jan Kolasiński (1902-1943), kapitan artylerii Wojska Polskiego, major art. PSZ

Przypisy